spook
 fantoomledemaat
 fantoompijn, onprettig gevoel met betrekking tot een lichaamsdeel dat er niet (meer) is
 fantoomvoeding, een term gebruikt bij geluidsapparatuur
 Fantoom (roman), boek van Terry Goodkind
 een imprint van de Belgische uitgever Baeckens Books